Niemcy:
 Alt-Godesberg – dzielnica Bad Godesberga
 Bad Godesberg – dystrykt (Bezirk) Bonn
 Godesberg-Nord – dzielnica Bad Godesberga
 Godesberg-Villenviertel – dzielnica Bad Godesberga

Osoby:
 Tilmann Joseph Godesberg – niemiecki ksiądz